Франциска фон Штенгель (; 6 мая 1801,  — 27 мая 1843, ) — немецкая .

Биография 
Родилась в семье канцлера Верховного суда Бадена Эрнста фон Штенгеля. Получила хорошее домашнее образование. После смерти матери взяла на себя заботу о домашнем хозяйстве, воспитании младших братьев и сестёр, и не смогла получить высшее образование.

С юности увлекалась поэзией, пробовала сочинять небольшие стихи.

В 1823 году вышла замуж за учёного Карла Фридриха Филиппа фон Марциуса. Их сын,  (1838—1920) был успешным химиком, известным как один из основателей крупной компании — производителя фотоматериалов Agfa-Gevaert.

Автор ряда исторических романов:
 «Das Diadem u. der Blütenkranz» (1826);
 «Monika, die Gottgeweihte» (1828);
 «Adrienne» (1829);
 «Die letzte Zaoplya» (1831);
 «Die Assassinen, oder: Die Eroberung der Königsperle durch den Bund der Blutigen» (1832);
 «Der Fürst und die Bäuerin» (1833);
 «Maximilian Emanuel und seine Bayern» (1835);
 «Otto von Oldesloe» (1838);
 «Karl Ludwig, Kurfürst von der Pfalz u. Luise v. Degenfeld» (1838);
 «Der Bäckerjunge» (1841);
 «Die Letzten Zähringer» (1842);
 «Das apulische Kind» (1843);
 «Wildhanns» (1843);
 «Die Rose von Innsbruck» (1844).

Примечания

Ссылки 
 
 Литература Франциски фон Штенгель и о ней
 Franziska von Stengel

Авторы исторических романов
Немецкие писатели XIX века